Quitzdorf steht für:
 Quitzdorf am See, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Quitzdorf (Oberlausitz), Wüstung südwestlich von Niesky in der Oberlausitz, Sachsen
 Quitzdorf (Putlitz), Wüstung südwestlich von Putlitz im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Talsperre Quitzdorf, Talsperre im Landkreis Görlitz und flächenmäßig der größte Stausee Sachsens